Elsener ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Elsener (1919–1982), Schweizer Rechtshistoriker

 Michael Elsener (* 1985), Schweizer Kabarettist
 Patricia Elsener (1929–2019), US-amerikanische Wasserspringerin
 Regula Elsener (* 1975), Schweizer Journalistin, Autorin und TV-Moderatorin
 Ruedi Elsener (* 1953), Schweizer Fußballspieler
 Ulrich Elsener (* 1943), Schweizer Maler und Graphiker